Der Ausdruck Unterschneidung bezeichnet:

in der Getriebelehre einen bestimmten Typ von Verzahnungen für Zahnräder, siehe Evolventenverzahnung
Unterschneidung (Typografie), eine Technik zum Anpassen des Abstandes zwischen Zeichen
im Treppenbau der Überstand der Stufe über die darunterliegende Stufe. Siehe Treppe#Begriffe im Treppenbau